Samos - ilha grega no mar Egeu
 Vathi (Samos) - capital da ilha homônima, também conhecida como Samos
 Samos (Galiza) - concelho da Galiza, Espanha
 Mosteiro de São Julião de Samos - no concelho galego homônimo

Desambiguações de topônimos